Pułki piechoty noszące numer „47”:

Polskie:
 47 Pułk Piechoty Strzelców Kresowych (1919–1921) → 6 Pułk Strzelców Podhalańskich
 47 Pułk Piechoty (1945–1952)

Niemiecki:
 47 Pułk Piechoty im. Króla Bawarii Ludwika III (2 Dolnośląski) – sformowany 5 maja 1860; garnizony: Poznań (Posen) i Śrem (Schrimm); przydzielony w 1914 do V Korpusu

Austro-węgierski:
 Styryjski Pułk Piechoty Nr 47 (1816–1918)

Rosyjskie:
  (1798–1918)
 47 Pułk Strzelców (RFSRR)